Le château d'Épierre à Épierre, en Savoie.
Le château d'Épierre à Cerdon, dans l'Ain.